Пагаралам, также Пагар-Алам () — город в Индонезии, входит в состав провинции Южная Суматра. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет.

Географическое положение 

Город находится в южной части провинции, на юго-западе острова Суматра, на высоте 571 метра над уровнем моря.
Пагаралам расположен на расстоянии приблизительно 197 километров к юго-западу от Палембанга, административного центра провинции.

Административное деление 
Территория муниципалитета Пагаралам подразделяется на пять районов (kecamatan), которые в свою очередь делятся на 35 сельских поселений (kelurahan). Общая площадь муниципалитета — 633,66 км².

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 77 580 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Южной Суматры